Коорт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Корте, Адриан (ок. 1665—после 1707) — голландский художник.
 Коорт, Альфред Юрьевич (1901-1956) — эстонский философ, ректор Тартуского университета, депутат Верховного Совета СССР.
 Коорт, Яан (1883—1935) — эстонский скульптор, художник и специалист по керамике.